Aviatorov kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Gora Aviatorov, 
 Aviatorov (strömfåra), 

Robotskapade Antarktisförgreningar